Maccabi Netanya FC är en fotbollsklubb i Netanya i Israel, grundad 1934.

Meriter 
Klubben har blivit israeliska mästare fem gånger (1970/71, 1973/74, 1977/78, 1979/80 och 1982/83).

Placering senaste säsongerna

Klubbens hemmaarena

Referenser

Externa länkar 

 

Fotbollsklubbar i Israel